Szalay László
 Szalay László (1813–1864) történetíró, jogász, liberális politikus és publicista
 Szalay László (1857–1885) történész
 Szalay László (1857–1924) politikus, főispán
 Szalay László (1859–1941) jogász, miniszteri tanácsos
 Szalay László (1879–1944) író
 Szalay László (1887–1970) zoológus, hidrobiológus
 Szalay László mezőgazdasági szakíró
 Szalay László keramikus
 Szalay László (1914–?) síelő, edző
 Szalay László (nótaénekes) (1915–1990) dalénekes 
 Szalay László (1927–1994) röplabda játékvezető, sportvezető
 Szalay László (1939) operatőr
 Szalay László (1965) matematikus

 Szalai László
 Szalai László labdarúgó-edző
 Ladislav Szalai író

egyéb
 Gaál Gábor (1891–1954) szerkesztő, irodalomkritikus, közíró írói álneve

Jegyzetek